Wacken kan henvise til flere artikler:

 Wacken (by)
 Wacken Open Air, verdens største Metal-Festival afholdt i kommunen.